Niemcy:
 Sulzfeld – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Sulzfeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Sulzfeld am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen